Przechlewo est un village polonais de la voïvodie de Poméranie et du powiat de Człuchów. Il est le siège de la gmina de Przechlewo et comptait 2826 habitants en 2008. 

Village dans la voïvodie de Poméranie
Powiat de Człuchów